Atchison é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Atchison (Kansas)
 Condado de Atchison (Missouri)

Desambiguações de topônimos